Гере-Северный () — кантон во Франции, находится в департаменте Крёз (регион Новая Аквитания). Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 8953 человек.

Код INSEE кантона 2319. Всего в кантон Гере-Северный входят 6 коммун, из них главной коммуной является Гере.

Коммуны кантона 

 Ажен (Крёз) — население 1092 чел.
 Гленик — население 592 чел.
 Жуйя (Крёз) — население 454 чел.
 Ладапейр — население 347 чел.
 Сен-Фьель — население 900 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз